Mister Wunderbar ist
 im Sinne von Mr. Perfect oder Mr. Right eine Single von Petula Clark aus dem Jahre 1964 → Petula Clark/Diskografie
 seit 2006 der Spitzname von Harald Serafin nach seinem „Lieblingswort“